Ниже перечислены картины немецкого живописца Альбрехта Дюрера.

Примечания

Литература 

На русском языке
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (в пер.)
 
 
 
 Альбрехт Дюрер — электронный альбом на CD // М: электронное издательство «Директмедиа», 2008

На иностранных языках

Ссылки 
 Сайт о гравюре. Галерея с работами Дюрера в высоком качестве
 на artcyclopedia.com
 
 Alternative Albrecht Durer 
 Albrecht Durer at Olga’s Gallery
 Дом-музей Альбрехта Дюрера — фоторепортаж Deutsche Welle
 Акварели Альбрехта Дюрера
 Дюрер Альбрехт. Картины и биография

Дюрер, Альбрехт